Stockwerk hat mehrere Bedeutungen:

 bei Gebäuden eine Bezeichnung für Geschoss (Architektur)
 in der Lagerstättenkunde eine fein verästelte Vererzung, siehe Stockwerk (Geologie)
 in der Bergmannssprache die Gesamtheit aller in einer Ebene gelegenen Grubenbaue, siehe Stockwerk (Bergbau)
 eine Eventlocation in Berlin, siehe StockWerk5

Siehe auch: